Nemamyxine är ett släkte av ryggsträngsdjur. Nemamyxine ingår i familjen pirålar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pirålar
Nemamyxine